Малониколаевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Малониколаевка — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Малониколаевка — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.